Il singolare del torneo di tennis PTT Bangkok Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Flavia Pennetta che ha battuto in finale Yung-Jan Chan 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jelena Janković (primo turno)
 Venus Williams (semifinali)
 Shahar Peer (quarti di finale)
 Virginie Razzano (secondo turno)

 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Aiko Nakamura (primo turno)
 Flavia Pennetta (campionessa)
 Ioana Raluca Olaru (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PTT Bangkok Open 2007